Packington Hall ist der Name folgender Häuser in England:

 Packington Hall (Staffordshire), Landhaus
 Packington Hall (Warwickshire), Landhaus
 Packington Old Hall, Herrenhaus in Warwickshire